A Petra szó jelentése lehet:
 Petra, keresztnév
 Petra, romváros Jordániában
 Petra, a Kavajai-szikla római neve
 Petra, település és helyhatóság Mallorcán
 Petra, együttes
 Petra, település Kassa mellett